Les technologies anciennes dans Stargate font partie des plus évoluées. Les Anciens ont développé leur savoir dans de multiples domaines (militaire, transports, énergie...).

Atlantis : capitale des Anciens 
Les Anciens avaient pour capitale la cité d'Atlantis. Cette cité est le témoin du caractère ambitieux de cette espèce : d'un diamètre d'environ  et d'une forme de flocon de neige hexagonal, c'est aussi un vaisseau capable de naviguer en hyperespace et qui dispose d'une porte des étoiles permettant de contacter d'autres galaxies. Elle est armée de milliers de drones, des sortes de missiles émettant un sifflement une fois activés et qui pour l'instant ont toujours fait mouche. Cette cité fut découverte dans la galaxie de Pégase par les Terriens qui désormais l'utilise comme base d'opérations.

Armes

Drones 
Les drones sont des armes d'une grande puissance. Ils équipent de nombreux vaisseaux anciens, la cité d'Atlantis, ainsi que l'avant-poste des Anciens en Antarctique.

Ce sont des armes mi projectile, mi énergétique commandés à distance. Ils sont très présent dans la série Stargate Atlantis et plus rarement dans Stargate SG-1. C'est l'un des premiers objets anciens que l'on peut voir dans la série Stargate Atlantis. Un drone sera d'ailleurs mis en fonction par inadvertance par le Dr Carson Beckett, mais ce dernier réussit à le désactiver in-extremis (le drone était sur le point de détruire l'hélicoptère du Major Sheppard et du Général O’Neill). Les drones ressemblent davantage à un calamar qu'à une arme. Ils ont une tête d'environ  suivie de plusieurs tentacules d'environ . La tête contient le dispositif explosif tandis que les tentacules servent de récepteurs. Au repos la tête du drone est de couleur jaune pâle et les tentacules sont noirs. Une fois activée le drone brille d'un jaune éclatant.

Malgré leur petite taille, les drones sont capables de missions d'interception (contre des chasseurs rapides comme les darts par exemple) ou d'attaquer des vaisseaux aussi imposants que les vaisseaux-ruches. Une dizaine de drones bien placés suffisent alors à détruire la ruche. Ils peuvent également servir pour des opérations de bombardements. Ils sont notamment capables d'éviter les tirs de barrages et de traverser certains types de boucliers pour exploser directement sur leurs cibles. C'est le cas des boucliers Goa'ulds, mais en revanche ils sont incapables de traverser les boucliers d'origine Asgard (comme ceux qui équipe les BC-304) ou les boucliers Ancien (Atlantis, Classe Aurore).

Arme de Dakara 
Créée par les Anciens et située sur la planète jaffa, Dakara, cette arme permet de détruire une espèce ou race, en réglant son rayon destructeur au niveau moléculaire. Au commencement, cette arme n'en était pas une. En effet, elle avait été construite par les Anciens pour recréer la vie dans la Voie lactée car celle-ci avait été totalement détruite par une terrible maladie envoyée par les Oris pour anéantir les Anciens. Beaucoup moururent, mais une partie d'entre eux réussit à faire l'Ascension. Ils reprirent ensuite forme humaine et construisirent cette machine pour repeupler la galaxie. Elle sera utilisée une première fois par SG-1, aidée de Ba'al, pour anéantir les Réplicateurs se trouvant dans notre galaxie (en effet il y en a aussi dans celle de Pégase, dans la galaxie originelle des Asgards, et peut-être même ailleurs dans l'Univers). Déclenchée ensuite par le Haut Conseil jaffa contre les prêcheurs des Oris, elle disparaîtra en même temps que la planète, détruite par Adria.

Satellites de défense 
Les satellites de défense sont l'un des systèmes de défense spatiale les plus puissants. Il y en avait plusieurs en orbite autour de Lantia, il y a 10 000 ans. L'un de ces satellites survécut jusqu'à l'arrivée de l'expédition d'Atlantis, mais avec une source d'énergie vide et des systèmes principaux endommagés. Les systèmes principaux du satellite sont destinés à l'armement et ses systèmes secondaires s'occupent des sas d'accès et des contrôles environnementaux. Il tira un rayon énergétique vert pour détruire un des trois vaisseaux wraiths qui attaquaient Atlantis, mais fut détruit par les deux autres vaisseaux.

Saint Graal 
Sous la connotation légendaire qu'évoque cet objet se cache en réalité l'arme absolue créée par Merlin.

Revenu sur Terre après s'être réincarné dans un corps de mortel, ayant néanmoins conservé connaissance et pouvoirs des personnes ayant subi l'Ascension, cet Ancien "illuminé" est autrement connu sous le nom de Moros, ou encore de Myrddin. Prévoyant en effet le danger que constitueraient les Oris d'ici à quelques millénaires, il décida d'enfreindre la plus haute loi des êtres d'énergie pure, qui consiste à ne jamais interférer avec les êtres inférieurs. Il se retira sur Camelot afin de commencer ses travaux, créa la Confrérie de la Table Ronde et propagea des légendes contenant des contrées telles que Sahal et Castiana.

Afin de limiter l'intervention des Anciens, en particulier celle de Morgane la Fée, Merlin effectuera ses recherches dans un plan d'existence parallèle, grâce à une fois encore à l'une de ses inventions. Morgane la Fée réussira malgré tout à l'arrêter en le plongeant dans un état de stase, sans qu'il n'ait eu le temps d'achever la matérialisation de son arme.

La non-intervention de Morgane la Fée sera de cacher et protéger Merlin et ses travaux durant des millénaires, avant "d'indiquer" au  Daniel Jackson le nom de deux des planètes permettant d'accéder à ce sanctuaire : Taoth Vaclarush et Valos Cor.

Une fois achevé, le Saint Graal représente une des armes les plus au fait de la technologie des Anciens. Il permet en effet, sur le principe de l'E2PZ, de détruire les êtres constitués d'énergie pure, les êtres ayant subi l'Ascension. En effet, il extrait de l'énergie du vide, mais au lieu de l'envoyer dans notre dimension (ou plan d'existence), il l'envoie dans celle qu'occupent les êtres élevés, ce qui les annihile instantanément. Si cette arme peut avoir un rôle décisif dans la guerre contre les Oris, il est bon de noter qu'elle détruirait les Anciens si elle venait à être activée dans notre galaxie par Adria ou tout autre prêcheur.

Énergie

Extracteurs de potentiel du point zéro (E2PZ) 

Ce sont des générateurs très puissants qui tirent leur énergie des fluctuations du vide quantique. La cité d’Atlantis fonctionne avec trois E2PZ. Le terme E2PZ vient de l'anglais ZPM ("zi-pi-em"), signifiant "Zero Point Module". La traduction en français donne "Extracteur de Potentiel du Point Zéro". Rodney McKay étant canadien, il parle de "zed-pi-em" au lieu de "zi-pi-em", anecdote traduite dans la version française par "EPPZ" au lieu de "E2PZ".

Extracteur du vide de notre Univers (projet Arcturus) 
On peut dire que cette grande découverte des Anciens éclipse de loin la puissance des E2PZ qui, comparés à cette source d'énergie, « ressembleraient à des piles alcalines ». Elle peut fournir une puissance comparable à celle de l'Univers mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est parvenu à la maîtriser, car le champ de confinement ne peut pas contenir les particules exotiques créées à l'intérieur de ce champ, ce qui coûte la vie d'un membre de l'expédition Atlantis. Plusieurs variations de cette technologie furent ensuite créées par des scientifiques terriens.

Kino 
Le kino est une caméra volante ressemblant à une petite sphère. Eli Wallace les découvre lorsqu'il fouille le Destinée dans le premier épisode intitulé Air de Stargate Universe. Cet objet est baptisé ainsi en référence au concept Kino-pravda développé par le cinéaste russe Dziga Vertov dans les années 1920.

Les kinos ont la même fonction de reconnaissance des nouvelles planètes que les MALP des séries Stargate SG-1 et Stargate Atlantis.

Un modèle similaire de caméra volante était également utilisé par le chef wraith poursuivant Ronon sur Sateda dans l'épisode intitulé Face-à-face de Stargate Atlantis.

Technologie hors-phase 
On peut affirmer que cette technologie fut découverte par les Anciens après qu'ils eurent quitté Pégase pour la Voie lactée car Atlantis n'est pas équipé de telles technologies, qui auraient pu faire la différence lors de la guerre contre les Wraiths.

Cet appareil sert à transférer une personne légèrement hors de notre réalité, rendant de ce fait cette personne invisible et intouchable pour les humanoïdes normaux. Dans la saison 10, on découvre que même les prêcheurs ne peuvent rien face à cette technologie.

Cette technologie a été créée par Myrddin (Merlin) lorsqu'il revint sur Terre pour mettre au point le Saint Graal.
Du moins, c'est ce que l'on suppose. Car les Nox et les Tollans ont une technologie similaire à celle-ci. Il est donc possible que Merlin s'en soit inspiré ou l'ait recréée pour protéger ses recherches.

Transports

Réseau de portes des étoiles 

La porte des étoiles est un objet circulaire dématérialisant et rematérialisant la matière, ce qui permet de se déplacer sur de très longues distances. Le DHD est l'appareil permettant d'entrer les coordonnées de la planète avec laquelle la porte doit créer une connexion.

Anneaux de transport 

Les anneaux de transport permettent de déplacer de la matière selon un principe similaire au fonctionnement de la porte des étoiles. Il faut des anneaux de transport à l'arrivée et au départ pour être en mesure d'établir une liaison énergétique entre les anneaux. La portée des anneaux de transport est toutefois inférieure à celle de la porte des étoiles.

Vaisseaux spatiaux 

Les Anciens ont construit de nombreux vaisseaux aux multiples usages, dont certains capables de voyager d'une galaxie à une autre.

D'autres capables de passer à travers les portes des étoiles et de courts voyages spatiaux (les puddle jumpers), qui sont équipés d'un occulteur pouvant devenir un bouclier, et de drones. Les vaisseaux de guerre anciens sont ceux de la classe Aurore, et sont alimentés par des E2PZ (générateurs très puissants). Ils sont armés de drones et disposent de canons à plasma. Leurs boucliers sont quasi impénétrables et les vaisseaux de classe Aurore sont considérés comme quasiment invincibles s'ils sont correctement alimentés.

Le Destinée est un vaisseau de recherche lancé après une flotte de vaisseaux poseurs de portes. Actuellement, le Destinée aurait visité des dizaines de galaxies "ensemencées" d'un réseau de portes, et se trouverait aux bords de l'Univers connus. Le but de son expédition était de permettre aux Anciens d'étudier toutes les formes de vie de ces galaxies pour mieux atteindre leur but : la compréhension de l'Univers.

Expérimentations diverses 
Les Anciens se sont aussi démarqués par leurs expériences dites "ratées" aux conséquences souvent catastrophiques:
 un réacteur utilisant l'énergie du vide de notre propre univers, dont le dysfonctionnement détruisit un système solaire ;
 le dispositif Attero: une arme anti-Wraith qui provoquait la destruction de leurs vaisseaux lors de l'entrée en hyperespace en émettant dans l'hyperespace une perturbation spécifique qui empêchait tout vaisseau doté d'une technologie hyperspatiale wraith d'entrer en hyperespace, le problème majeur étant que cette perturbation atteint également les portes des étoiles, ce qui entraine leur explosion.
Plus grave, le développement de nanorobots capables de s'auto-reproduire, afin de former des armes contre les Wraiths encore. Le programme dérapa et conduisit à la création d'une civilisation robotique, qui fut presque détruite par les Anciens lorsqu'ils comprirent que l'expérience ne donnerait pas les résultats escomptés. Ceux-ci s'en relevèrent et tentèrent d'effectuer ce pour quoi ils avaient été créés : détruire les Wraiths. Ils provoquèrent alors la mort de milliers d'humains.

Dans le domaine médical, les Anciens n'ont pas fait beaucoup d'innovations présentables, par exemple, Atlantis n'est équipé que d'un scanner et de quelques caissons de stase non absolue (qui ne sont même pas à proprement parler du matériel médical puisque situés dans différents endroits de la cité sauf à l'infirmerie), on peut cependant penser que les nanotechnologies et les méthodes de dématérialisation avancées qu'utilise par exemple la Porte des étoiles (pour l'extraction de tumeurs par exemple) furent la base de leur médecine.

Sources

Crédit d'auteurs

Notes et références 

Technologies de Stargate